PRC je zkratka s více významy: 
People's Republic of China, anglická zkratka a mezinárodní poznávací značka Čínské lidové republiky
Partito della Rifondazione Comunista, Strana komunistické obnovy, italská eurokomunistická strana
Parti républicain des Comores, republikánská strana Komorského svazu
Partido Regionalista de Cantabria, Kantábrijská regionalistická strana, politická strana v Kantábrii
herbáře Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, mezinárodní zkratka dle Herbarium Universitatis Carolinae Pragensis
označení holotypů siamodona 
Product Representation Compact, formát datového souboru pro prezentaci 3D objektů v PDF souborech 
PRC nebo PRCA, Protestantské reformované církve v Americe, Protestant Reformed Churches in America, americká protestantská denominace, odštěpená roku 1924 z Christian Reformed Church in North America
Presbyteriánská reformovaná církev (Presbyterian Reformed Church)
Popular Resistance Committees, Výbory lidového odporu, sdružení několika palestinských ozbrojených skupin, považovaných za teroristické